Горадиз — топоним.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Горадиз — город в Физулинском районе Азербайджана у одноимённой железнодорожной станции.
 Горадиз — железнодорожная станция в городе Горадиз.
 Горадиз — село в Физулинском районе Азербайджана.